Freddy Martin (1906-1983), een Amerikaans tenorsaxofonist
 Fred MacMurray (1908-1991), een Amerikaans acteur
 Fred Martin (1929–2013), een Schotse voetbaldoelman